Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1983 odbyły się między 3 a 9 kwietnia 1983 w kanadyjskim Moose Jaw, w Moose Jaw Arena.

Tytuł mistrzów świata po trzyletniej przerwie zdobyły Szwajcarki (Erika Müller) pokonując w finale Norweżki (Eva Vanvik) 18:3. Brązowy medal zdobyły Kanadyjki (Penny La Rocque), które przegrały w półfinale z Norweżkami 3:6. Były to 5. mistrzostwa świata, Szwajcaria jako pierwsza w historii zdobyła drugi złoty medal.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1983
1983 w curlingu
Curling w Kanadzie
Moose Jaw (Saskatchewan)
1983 w Kanadzie